Diese Listen der häufigsten Passwörter wurden aus Passwortlisten erstellt, die durch Datenlecks bekannt wurden. Solche Passwörter sollten nicht verwendet werden.

Listen

SplashData 
Die "Worst Passwords List" ist eine Liste der häufigsten Passwörter jedes Jahres. Sie wird seit 2011 vom Sicherheitsunternehmen SplashData veröffentlicht. Die Quellen dafür sind Millionen von Passwörtern aus Datenlecks vor allem aus Nordamerika und Europa. 2016 machten die 25 häufigsten Passwörter über 10 % der untersuchten Passwörter aus. Das häufigste Passwort, "123456", machte allein 4 % der Einträge aus. Die Passwörter "adobe123" und "photoshop" sind 2013 prominent vertreten, weil in diesem Jahr ein besonders großes Datenleck mit den Daten von über 48 Millionen Benutzern von Adobe-Software auftrat.

Keeper 
Die Hersteller der Passwortmanagementsoftware Keeper erstellten 2016 ebenfalls eine Liste der häufigsten Passwörter aus 25 Millionen Passwörter, die in diesem Jahr durch Datenlecks bekannt wurden.

National Cyber Security Centre 
Die britische Sicherheitsbehörde National Cyber Security Centre (NCSC) erstellte ihre Liste der 20 häufigsten Passwörter im Jahr 2019. Grundlage waren 100 Millionen Passwörter, die in diesem Jahr durch Datenlecks bekannt wurden.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Worst passwords of 2016 (SplashData official website)
 Skullsecurity list of breached password collections

Passwörter
Passwörter
Passwörter
Passwörter
Passwörter